Les Plesioteuthididae, plésioteuthididés en français, forment une famille éteinte de calmars.

Historique et dénomination 
La famille des Plesioteuthididae a été créée par le zoologiste suisse Adolf Naef en 1921.

Taxinomie 
 Liste des genres 
  Boreopeltis 
  Dorateuthis 
  Paraplesioteuthis 
  Plesioteuthis 
  Rhomboteuthis 
  Romaniteuthis

Notes et références

Liens externes 
  
  Morphology, feeding habits and phylogenic implications of the Cretaceous coleoid Dorateuthis syriaca

 
Taxon fossile décrit en 1921